Antonio Moltó puede hacer referencia a:
 Antonio Moltó y Díaz-Berrio (1830-1902), militar español.
 Antonio Moltó y Such (1841-1901), escultor y pintor español.